Драгомир Драганов може да се отнася за:
 Драгомир Драганов (1948 – 2019) – български учен (историк, професор) и политик (депутат)
 Драгомир Драганов (р. 1952) – български журналист (кореспондент в Прага, заместник главен редактор на в. „Труд“, коментатор на в. „Политика“, основател и ръководител на в. „Континент“)
 Драгомир Драганов (р. 1958) – български политик
 Драгомир Драганов (р. 1965) – български музикант, бивш китарист на група „Епизод“
 Драгомир Драганов (р. 1971) – български певец, журналист и телевизионен водещ
 Драгомир Драганов – български акробат (заслужил майстор на спорта, заслужил треньор)

Литература 
 „Кой кой е в България“, Книгоиздателска къща „Труд“, С., 1998, стр. 248

Пояснителни страници